Qarabağlı – centro abitato del distretto di Ağsu, in Azerbaigian
 Qarabağlı – centro abitato del distretto di Şabran, in Azerbaigian
 Qarabağlı – centro abitato del distretto di Salyan, in Azerbaigian
 Qarabağlı – centro abitato del distretto di Samux, in Azerbaigian
 Qarabağlı – centro abitato del distretto di Xaçmaz, in Azerbaigian